Translation Lookaside Buffer, un tipus de memòria intermèdia en informàtica
 ACV Tirant lo Blanc, entitat cultural fundada a València
 TLB Grup, grup de comunicació radicat a Manresa (Bages)